Līvu Alus - Brouwerij in Letland, producent van onderstaand bier
 Līvu (bier)